Dragoljub Velimirović – scacchista serbo
 Milan Velimirović – compositore di scacchi serbo
 Petar Velimirović – politico serbo